Claude-Louis Jacobé de Naurois
René Jacobé de Naurois
La Naurois